Dong’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dong'an Xian, härad, Hunan, 
 Dong'an Qu, härad, Heilongjiang, 
 Dong'an (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar